Marc Saltet
 Gisèle Saltet